Davisville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Davisville (Alabama)
 Davisville (Kentucky)
 Davisville (Massachusetts)
 Davisville (Missouri)
 Davisville (New Hampshire)
 Davisville (New Jersey)
 Davisville (Ohio)
 Davisville (Pennsylvania)
 Davisville (Rhode Island)
 Davisville (Texas)
 Davisville (West Virginia)

Außerdem ist Davisville die Bezeichnung für:
 Davisville (Toronto Subway), Station der Toronto Subway